La Vysšaja Liga 1993 fu la seconda edizione della massima serie del campionato russo di calcio; vide la vittoria finale dello , al suo secondo titolo consecutivo. Capocannoniere del torneo fu Viktor Pančenko, calciatore del KAMAZ, con 21 reti.

Stagione

Novità 
Rispetto alla Vysšaja Liga 1992, il numero di squadre scese da 20 a 18, con le retrocesse , , ,  e  sostituite da ,  e , promosse dalla Pervaja liga 1992.

Formula 
Rispetto alla stagione precedente, la riduzione dell’organico permise il ritorno dell torneo ad un unico girone all'italiana, anziché due. La prima classificata al termine della stagione regolare era designata campione di Russia e ammessa in UEFA Champions League 1994-1995. Le squadre classificate dal secondo al quarto posto venivano ammesse in Coppa UEFA 1994-1995. In vista della riforma dei campionati (la Pervaja liga sarebbe divenuta a girone unico dal 1994) vennero previste due retrocessioni dirette e un girone di play-off/play-out disputato dalle tre squadre vincitrici i tre gironi di Pervaja liga 1993 e le squadre classificate in quattordicesima, quindicesima e sedicesima posizione in Vysšaja Liga, con la retrocessione in Pervaja liga delle ultime tre classificate nel girone. Sia la stagione regolare che i play-out prevedevano turni di andata e ritorno, con i due punti a vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Russia e ammessa alla UEFA Champions League 1994-1995.
      Ammesse alla Coppa UEFA 1994-1995.
      Ammessa alla Coppa delle Coppe 1994-1995.
 Ammesse agli spareggi.
      Retrocesse in Pervaja liga 1994.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Spareggi

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesse in Vysšaja Liga 1994.
      Ammesse in Pervaja Liga 1994.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Statistiche

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Pervaja liga 1993

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1993
1993